Kabinet může být:

 oddělená místnost určená pro sbírky (školní sbírky, sbírky cenností v renesančních palácích)
 odborná pracovna – např. ve škole či na vědeckovýzkumném pracovišti apod., menší odborné vědecké pracoviště
 kabinet – vláda, sbor ministrů
 zastaralý výraz pro menší úřad nebo kancelář, dnes označovaný slovem sekretariát
 ministerský kabinet
 tajný kabinet
 černý kabinet
 Kabinet kuriozit (někdy též kabinet divů či kabinet podivností, zvláštností apod., často německy Kunstkabinett, Kunstkammer nebo Wunderkammer) – místnost se sbírkou uměleckých či zvláštních předmětů a artefaktů
 renesanční či barokní skříňka na vysokých nohách vyzdobená intarzií, vybavená mnoha přihrádkami a zásuvkami

Externí odkazy